Марк Джейми Донован ( ) — британский профессиональный  шоссейный велогонщик, выступающий с 2020 года за команду мирового тура «».

Карьера 
В юниорском возрасте Донован активно участвовал как в велоспорте, так и в велокроссе . В 2017 году, когда он был лучшим юниором, он стал чемпионом Великобритании среди юниоров по велокроссу. Выиграл общий зачёт Джиро ди Базиликата и Тур Ла Глез, занял пятое место в общем зачете Ronde des Vallées.

Донован стал членом команды Wiggins на сезон 2018 года. В свой первый год в группе до 23 лет он выиграл этап Джиро делла Валле д'Аоста и занял 4-е место в общем зачёте на Джиро Чиклистико д'Италия.

В августе 2019 года было объявлено, что Донован присоединится к Team Sunweb на сезон 2020 года. В свой первый год в Sunweb он принял участие в своём первом Гранд-туре — Вуэльта Испании, где занял 48-е место в общем зачёте и 4-е место на 11-м этапе.

Достижения

Велокросс 
 2015-2016
 1-й  Чемпион Великобритании (юниоры)

Шоссе 
 2017
 1-й  Giro di Basilicata (юниоры) — Генеральная классификация
 1-й  — Очковая классификация
 1-й — Этап 3
 2018
 1-й — Этап 2 Джиро дель Валле-д’Аоста
 4-й Джиро д’Италия U23 — Генеральная классификация
 6-й Волта Алентежу — Генеральная классификация
 7-й Тур Эльзаса — Генеральная классификация

Примечания

Ссылки 
 Донован, Марк  на FirstCycling
 Донован, Марк  Профиль на сайте  
 
 
 
 
 
 
 

Велогонщики Великобритании